Беоад (умер 518 году) — епископ ирландский. День памяти — 8 марта.

Святого Беоада (Beoadh) сначала звали Аэод (Aeodh). Приставка Бео- появилась у его имени благодаря считавшейся очевидной святости. Святой Беоад был епископом Ардкарнским. Сохранился колокольчик святого, составлявший предмет поклонения и признаваемый произведением искусства.

Ссылки 
 St. Beoadh

Персоналии по алфавиту
Святые Ирландии
Христианские святые VI века
Умершие в 518 году
Святые по алфавиту
Католические святые